Котингові (Cotingidae) — родина горобцеподібних птахів, що включає 24 роди і 66 видів. Представники родини мешкають в Неотропіках.

Опис 
Котингові — переважно плодоїдні птахи, що живуть в тропічних лісах і на узліссях. Вони мають широкі, гачкуваті на кінці дзьоби, округлої форми крила і короткі, міцні лапи. Багатьом представникам цієї родини притаманний яскраво виражений статевий диморфізм. Самці мають яскраве, барвисте оперення, тоді як самиці часто мають менш яскраве забарвлення.

Найменшим представником родини котингових є малий плодоїд (Pipreola chlorolepidota), довжина якого становить 12-13 см, а вага — 8 г. Найбільшим представником родини є білоокий красочуб, самці якого мають довжину 48-55 см і є найбільшими горобцеподібними птахами Південної Америки.

Котингові сильно різняться за соціальною структурою. Представників цієї родини можна розділити на тих видів, у яких батьківська пара піклується про пташенят і на тих, у яких самці не беруть участі у догляді за потомством. Пурпурові плодоїди живуть у статево змішаних групах, в яких одна самиця відкладає яйце, а інші допомагають годувати пташенят комахами. 

У тих видів котингових, у яких за потомством доглядають лише самиці, самці часто демонструють різноманітну шлюбну поведінку, збираючись на токовищах. Статевий добір призводить до того, що у самців таких видів є яскраві помітні пір'яні прикраси або шкіряні вирости. Представники інших видів видають характерні гучні крики, що нагадують дзвін у дзвони, ревіння або мукання тощо.

Гнізда котингових за размірами варіюються від дрібних до дуже великих. Вони можують мати відкриту, чашоподібну форму або мати вигляд платформи, зазвичай розміщуються на дереві. Деякі види гніздяться в дуплах дерев або роблять гнізда з глини і розміщують їх серед скель. В кладці від 1 до 4 яєць, інкубаційний період триває 15-28 днів. Насиджують яйця лише самиці. Пташенята покидають гніздо через 28-44 дні після вилуплення.

Класифікація 
За класифікацією, утвердженою Міжнародним орнітологічним конгресом, виділяють 24 роди і 66 видів:
 Строкатий плодоїд (Ampelioides) — 1 вид (рід монотиповий)
 Плодоїд (Pipreola) — 11 видів
 Оливкова пига (Snowornis) — 2 види
 Ягодолюб (Carpornis) — 2 види
 Гребенечуб (Rupicola) — 2 види
 Кармінник (Phoenicircus) — 2 види
 Плямистий андець (Zaratornis) — 1 вид (рід монотиповий)
 Рара (Phytotoma) — 3 види
 Вилохвоста котинга (Phibalura) — 2 види
 Рудочеревий андець (Doliornis) — 2 види
 Андець (Ampelion) — 2 види
 Малиновий плодоїд (Haematoderus) — 1 вид (рід монотиповий)
 Пурпуровий плодоїд (Querula) — 1 вид (рід монотиповий)
 Рубінововолий плодоїд (Pyroderus) — 1 вид (рід монотиповий)
 Красочуб (Cephalopterus) — 3 види
 Котинга-капуцин (Perissocephalus) — 1 вид (рід монотиповий)
 Пига (Lipaugus) — 9 видів
 Арапонга (Procnias) — 4 види
 Котинга (Cotinga) — 7 видів
 Білочерева котинга (Porphyrolaema) — 1 вид (рід монотиповий)
 Чорнощока котинга (Conioptilon) — 1 вид (рід монотиповий)
 Голошиїй плодоїд (Gymnoderus) — 1 вид (рід монотиповий)
 Котинга-білокрил (Xipholena) — 3 види
 Блаватник (Carpodectes) — 3 види

Систематика 
Родина Estrildidae була введена в 1849 році французьким орнітологом Шарлем Люсьєном Бонапартом. Молекулярно-філогенетичне дослідження родини котингових показало, що роди формують 5 монофілітичних клад, таким чином було запропоновано розділити родину на 5 підродин.

Кладограма родини котингових, побувана за результатами дослідження 2014 року:

На наведеній вище кладограмі рід Косовець (Tijuca) не вказаний, оскільки його представники були переведені до роду Пига (Lipaugus) за результатами більш детального дослідження 2020 року. Рід Котинга-капуцин (Perissocephalus ) також не вказаний, оскільки його раніше включали до роду Красочуб (Cephalopterus).

Представників родів Аулія (Laniocera), Котингіта (Iodopleura) і Смугаста котингіта (Laniisoma) раніше відносили до родини котингових, однак за результатами молекулярно-філогенетичного дослідження їх було переведено до родини бекардових (Tityridae).

Примітки

Джерела 
 Snow, D.W. (1982). The Cotingas: Bellbirds, Umbrella birds and their allies. British Museum Press. 

Родини птахів
Горобцеподібні
Таксони, описані Шарлем Люсьєном Бонапартом